Список Cicadellidae Новой Зеландии включает все виды семейства Cicadellidae Новой Зеландии. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) или триноменов (для подвидов) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло.

Список видов 
Дополнительные источники:

83 вида и подвида, большинство из них (63 вида) эндемики островов, включая 16 видов рода Novothymbris.

См. также 
 Список цикад Новой Зеландии
 Список Delphacidae Новой Зеландии

Примечания

Литература 
 Evans, J. W. 1966: The leafhoppers and frog-hoppers of Australia and New Zealand (Homoptera: Cicadelloidea and Cercopoidea). Australian Museum Memoir 12: 1–347.
 Larivière, M.-C.; Fletcher, M. J.; Larochelle, A. 2010. Auchenorrhyncha (Insecta: Hemiptera): catalogue. — Fauna of New Zealand 63, 232 pages. (ISSN 0111-5383 (print), ISSN 1179-7193 (online); no. 63. ISBN 978-0-478-34720-3

Ссылки 

Цикадовые
Cica